Paranthuridae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Robert J. Menzies och Peter W. Glynn 1968. Paranthuridae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Paranthuridae 94 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Paranthuridae